NN sau nn se poate fi:

 NN – acronim (local) pentru orașul Nijni Novgorod, un oraș major din Rusia
 NN – Nomen nescio 
 (n.n.) - abreviere literară pentru „nota noastră”
 nn – codul ISO 639 alpha-1 al limbii Nynorsk (norvegiana nouă/modernă)
 Inna, cântăreț muzical din România
 Han, o așezare tipică de călători

Referințe

Legături externe 
  „NN” la acronymfinder.com